Regnar Westenholz er navnet på flere personer:

 Regnar Westenholz (1815-1866) – dansk godsejer og finansminister
 Regnar Westenholz (1855-1925) (1855-1925) – dansk godsejer og lokalpolitiker (fulde navn: Regnar Asker Westenholz)